

Patronyme 

 Lorenzo Sabatini (v. 1530-1576), peintre maniériste italien ;
 Francesco Sabatini (1722-1797), architecte italien ;
 Rafael Sabatini (1875-1950),  écrivain italo-anglais ;

 Carlo Sabatini (1932-2020), acteur italien spécialisé dans le doublage ;

 Gabriela Sabatini (1970-), joueuse de tennis argentine ;

 Fabio Sabatini (1985-), coureur cycliste italien. 
 Alice Sabatini (1996-), joueuse de basket-ball italienne, Miss Italie 2015 ;
 Oriana Sabatini (1996-), mannequin et chanteuse argentine.

Autres 

 Coppa Sabatini, course cycliste italienne de Toscane ;
 , jardin botanique espagnol de Madrid ;
 Monti Sabatini, zone géologique italienne du Latium.

Patronyme italien